Francisco González Ledesma (ur. 1927) – hiszpański pisarz, adwokat, dziennikarz, autor powieści kryminalnych i noir
 Francisco González Valer (ur. 1939) – amerykański duchowny katolicki pochodzenia hiszpańskiego, biskup pomocniczy
 Francisco González (ur. 1917) – meksykański lekkoatleta, olimpijczyk